Plaats in Indonesië
 Sendangmulyo (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Gunem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Sarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Sluke), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Tembalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sendangmulyo (Tirtomoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java